Gai Petroni (governador), prefecte d'Egipte
 Gai Petroni Àrbitre, escriptor romà
 Petroni (metge), metge romà
 Sant Petroni de Bolonya, bisbe de Bolonya al segle V

Vegeu també: Petrones